

Patronymes 

 Andrea Bartoletti (né en 1978), joueur italien de volley-ball
 Bruno Bartoletti (1926-2013), chef d'orchestre italien
 Fabrizio Bartoletti (1576-1630), médecin italien
 Paul Bartoletti, joueur français de rugby à XIII

Patronyme italien